Купата на носителите на купи 1968/69 е деветото издание на турнира за европейски носители на национални купи по футбол. В него участват 32 клуба, сред тях 28 актуални носители на национални купи и 4 загубили финалиста (Грац, Алтай Измир, Бордо и Бор). Настоящият носител на трофея Милан не взема участие, тъй като се е класирал за Купа на европейските шампиони 1968/69.

Финалът се играе на 21 май 1969 г. на стадион Санкт Якоб в Базел.

Първи кръг

Първоначален жребий 
УЕФА обявява първия официален жребий за първия кръг за невалиден и провежда втори при закрити врати. Причина за новото теглене е протестът на западноевропейските отбори срещу навлизането на войски на Организацията на Варшавския договор в Чехословакия. При повторния жребий отборите от страните-членки на ОВД (без Албания, която малко след това напуска пакта), както и комунистическите Югославия са изтеглени едни срещу други, поради което пет от тях (Динамо Москва (СССР), Унион Берлин (ГДР), Гурник Забже (Полша), Раба ЕТО Гьор (Унгария) и българския Спартак София) напускат надпреварта в знак на протест. От тези освободени места печелят Торино и Барселона, които достигат до четвъртфинал без да изиграят нито един мач.

(1) Срещата е теглена отново.

Повторен жребий с разделение на Изток и Запад 
Първите срещи се състоят между 18 и 20 септември, а реваншите са на 2 и 3 октомври 1968 г.

(2) Отборът се оттегля от участие в знак на протест.

Втори кръг 
Първите срещи се състоят на 12 и 13 ноември, а реваншите са на 27 ноември 1968 г.

Четвъртфинал 
Първите срещи се състоят на 15/30 януари/19 февруари и 8 март, а реваншите са на 19/8 февруари и 5/12 март 1969 г.

Полуфинал 
Първите срещи се състоят на 2 и 9 април, а реваншите са на 19 и 23 април 1969 г.

Финал

Вижте също 
 Купа на европейските шампиони 1968/69
 Купа на панаирните градове 1968/69

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за КНК 1968/69 

Купа на носителите на купи